I чемпионат мира по шашкам-64 прошёл по бразильской версии в городе Галатина, Италия 8-16 июня 1985 года. В соревновании участвовали 12 спортсменов из 7 стран. Чемпионом мира стал представитель СССР Александр Кандауров. Второе место занял представитель СССР Владимир Вигман, на третьем месте финишировал бразилец Дуглас Диниз.

Регламент 
Игры проводились по правилам международных шашек на 64 клеточной доске. Контроль времени: 1 час 30 минут на 35 ходов.

Результаты

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки»/1985 № 11
 Архив журналов «Шашки»/1985 № 11

1985 год в шашках
Чемпионаты мира по бразильским шашкам
Международные соревнования по шашкам в Италии
Чемпионаты мира в Италии
Спортивные соревнования в Апулии
Июнь 1985 года
Спорт в Италии в 1985 году